Список видів роду хурма:

Список, який містить 725 визнаних видів роду Хурма (Diospyros) з родини ебенових (Ebenaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Diospyros на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Diospyros на сайті «International Plant Names Index» 
 Diospyros на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Diospyros на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Diospyros на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Хурма
Хурма